Операция Hardtack I (русск. «Сухарь 1») — серия из 35 ядерных испытаний, проведённых США с 28 апреля по 18 августа 1958 года на Тихоокеанском испытательном полигоне. На момент её проведения серия испытаний включала в себя больше ядерных взрывов, чем все предыдущие ядерные взрывы в Тихом океане, вместе взятые.

Серия испытаний Hardtack I следовала после серии испытаний 58/58А, которые проводились с 6 декабря 1957 по 14 марта 1958 года, и перед серией испытаний «Аргус» с 27 августа по 6 сентября 1958 года.

Список ядерных взрывов Hardtack I

Ссылки 
 

H